Димбовіца () — румунський топонім, може стосуватися:

 Димбовіца — жудець на півдні Румунії.
 Димбовіца — річка в Румунії.